Ананиев може да се отнася за:
 Антонио Ананиев (р. 1965), български футболист
 Георги Ананиев (р. 1950), български политик
 Методи Ананиев (р. 1986), български волейболист
 Симеон Ананиев (р. 1955), български експерт и учен